Paal (object) - een langwerpig object voor veelal bouwkundige doeleinden
Grenspaal - paal die de grens van een gebied (land, provincie, gemeente of eigendom) aangeeft
Lantarenpaal - een deel van de straatverlichting
Martelpaal - een door de Romeinen gebruikt executiemiddel 
Seinpaal - spoorwegjargon
In overdrachtelijke zin:
een studentikoos woord voor sigaar
een volkse uitdrukking voor een erectie
Paal (België) - een deelgemeente van de Vlaamse stad Beringen in de Limburgse Zuiderkempen
Paal (Stekene) of De Paal - een plaats in de Vlaamse gemeente Stekene, bij de Nederlandse grens
Paal (Nederland), een buurtschap in de gemeente Hulst in Zeeuws-Vlaanderen
Paal (verhaal), een sciencefictionverhaal geschreven door Richard Matheson
De Puntpaal, een buurtschap in Nederlandse provincie Friesland
Paal (lengtemaat), een lengtemaat in Nederlands-Indië; op Java 1506,943 meter en op Sumatra 1851,852 meter
een heraldisch stuk
Kenneth Paal, voetballer

Zie ook
Lijst van uitdrukkingen en gezegden P-U.